Дагара се може односити на:
  Дагара посуда у коју се ставља жар како би се загријала просторија 
  Дагара –земљана посуда 
  Дагара – дрвена посуда за стоку